Joyner Sport, född 5 mars 2019, är en fransk varmblodig travhäst. Han tränas av sin ägare Philippe Allaire och körs av David Thomain.

Joyner Sport började tävla i augusti 2021 och inledde med en galopp och tog därefter två raka vinster. Han har till februari 2023 sprungit in 377 480 euro på 26 starter, varav 4 segrar, 7 andraplats och 3 tredjeplats. Han har tagit karriärens hittills största seger i Prix Raoul Ballière (2022). Han har även kommit på andraplats i Prix Emmanuel Margouty (2021), Prix Paul-Viel (2022), Prix d'Essai (2022), Prix Abel Bassigny (2022) och Prix Éphrem Houel (2023) samt på tredjeplats i Prix Léon Tacquet (2023).

Statistik

Starter

Stamtavla

Referenser

Noter 

Hästar födda 2019
Franska travhästar

Travhästar med statistik över starter